Constantine puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Constantine, nombre en francés de una ciudad de Argelia, conocida en idioma español como Constantina.
 Constantine (Cornualles), Inglaterra

Personajes de ficción 
 John Constantine, personaje de DC Comics.
 Constantine la rana, antagonista de Muppets Most Wanted.

Televisión y cinematografía 
Constantine, película del año 2005, adaptada de un cómic de DC Comics.
Constantine, serie de televisión basada en el conocido personaje de DC Comics.